Space Cowboy pode se referir a:

 Space Cowboy, canção da banda britânica Jamiroquai
 Space Cowboy (músico), nome artístico de Nick Dresti, produtor e intérprete de música eletrônica

Ver também 
 Space Cowboys, filme americano de 2000 dirigido por Clint Eastwood

Desambiguação